Сэр Джо́натан Прайс (, род. , Холивелл, Уэльс, Великобритания) — британский актёр театра и кино, режиссёр. Сыграл более чем в семидесяти фильмах, в том числе главную роль в фильме-антиутопии «Бразилия» и папу римского Франциска в фильме «Два папы».

Биография 
Джонатан Прайс родился в городке Холливелл на севере Уэльса, в семье члена местного городского совета. В 20 лет поступил в одно из самых престижных в Великобритании драматических учебных заведений — лондонскую Королевскую академию драматического искусства (RADA).

Проработав несколько лет в Ливерпуле в качестве актёра и режиссёра, Прайс присоединился к Ноттингемскому драматическому театру, в котором играл в спектаклях «Укрощение строптивой» (1973 год), «Три сестры» (1973), «Кавказский меловой круг» (1974) и других.

В 1976 году состоялся его бродвейский дебют в спектакле «Комедианты», принесший ему первую премию «Тони» в категории «Лучший актёр второго плана в пьесе».

С 1979 года Джонатан Прайс начинает работать в «Королевской шекспировской труппе» (RSC), которой в то время руководил Тревор Нанн. В составе RSC Прайс исполнил роли Петруччио («Укрощение строптивой»), Октавия («Антоний и Клеопатра»), Анжело («Мера за меру»). В 1980 году актёр получил премию Лоренса Оливье за исполнение роли Гамлета — его даже объявили одним из лучших Гамлетов его поколения, а в 1986 он сыграл заглавную роль в трагедии «Макбет». Кроме Шекспира, был ещё и Чехов — Астров («Дядя Ваня») и Тригорин («Чайка»).

Впоследствии играл с такими актёрами, как Аль Пачино, Роберт Де Ниро.

В 1972 году Прайс познакомился с актрисой Кейт Фахи, с которой долгое время прожил в гражданском браке, в котором у них родилось трое детей: Патрик (род. в 1983), Гэбриел (род. в 1986) и Фиби (род. в 1990). В 2015 году пара официально поженилась.

В 2021 году Прайс был посвящён в рыцари за заслуги в области драматургии.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 
 Джонатан Прайс Downstage Center — интервью на сайте American Theatre Wing.org, март 2006
 Actors On Performing Working in the Theatre — видео семинара на сайте American Theatre Wing.org, апрель 2006
 Performance Working in the Theatre — видео семинара на сайте American Theatre Wing.org, сентябрь 1991

Лауреаты премии Лоренса Оливье
Лауреаты премии «Тони»
Обладатели приза за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля
Киноактёры Великобритании
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую мужскую роль в мюзикле